Jetfoil steht für:
 Ein Tragflügelboot.
 Boeing 929, ein turbinengetriebener Passagierschiffstyp.